Viva la vida – singolo di Roy Paci & Aretuska del 2006
Viva la vida or Death and All His Friends – album dei Coldplay del 2008
Viva la vida – singolo dei Coldplay del 2008
¡Viva la vida, muera la muerte! – album dei Modena City Ramblers del 2004
Viva la vida! – singolo dei Modena City Ramblers del 2004
Viva la vida – singolo di Darin del 2009

Pagine correlate 
 Viva la vita